Safine  (masculin ; , parfois transcrit sous la forme Safin) ou Safina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Dinara Safina (1986), joueuse de tennis russe, sœur de Marat Safin ;
 Marat Safin (1980), joueur de tennis russe, frère ainé de Dinara Safina ;
 Rinat Safin (1940), biathlète soviétique ;
 Timur Safin (1992), escrimeur russe ;
 Yuliya Safina, (1950), handballeuse soviétique.

Voir aussi 
 Safina

Homonymie de patronyme
Patronyme russe